Вили — у давньоукрїнській міфології богині долі

Села:
 Вили — Полтавська область, Лубенський район
 Вили — Чернігівська область, Ніжинський район

Залізниця:
 Вили — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Вила
 Вилка (значення)

Примітки